Tânia Bicalho (Juiz de Fora, ) é uma cantora, compositora, arranjadora, multi-instrumentista e nutricionista brasileira.

Seu quarto CD, intitulado MPN – Música Popular Nutritiva, tem o objetivo de prestar atenção primária à saúde através da educação nutricional e da música. Ela participa ativamente de palestras de conscientização em escolas públicas e particulares do Brasil.

Discografia 
 Violazz (2001) Independente CD
 Tânia Bicalho (2002) Independente CD
 Mãos brasileiras (2008) Independente CD
 MPN - Música Popular Nutritiva (2011) Independente

Ligações externas 
 

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Arranjadores de Minas Gerais
Nutricionistas do Brasil
Naturais de Juiz de Fora